Saint Michael Island kan syfta på följande platser:

Isle of Man 

 St. Michael's Isle,

USA 

 Saint Michael Island (ö i USA), Alaska, Nome Census Area, 

Robotskapade USAförgreningar